

Patronymie
 Léon Roches (1809-1901) était l'ambassadeur de France au Japon de 1864 à 1868

Toponymie
 Roches, commune française de la Creuse
 Roches, commune française de Loir-et-Cher
 Roches, commune suisse du canton de Berne
 Rivière des Roches, un affluent de la rivière Verte (rivière-du-Loup) (versant de la rive sud-est du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de L'Isle-Verte), coulant dans Saint-Antonin, dans la MRC de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

 Avenue des Roches, une voie de Marseille.

Voir aussi

Roches-Bettaincourt, commune française de la Haute-Marne
Roches-lès-Blamont, commune française du Doubs
Roches-Prémarie-Andillé, commune française de la Vienne
Roches-sur-Marne, commune française de la Haute-Marne

Les Roches-de-Condrieu, commune française de l'Isère
Les Roches-l'Évêque, commune française de Loir-et-Cher

Roche, commune française de l'Isère
Roche, commune française de la Loire
Roche-Charles-la-Mayrand, commune française du Puy-de-Dôme
Roche-d'Agoux, commune française du Puy-de-Dôme
Roche-en-Régnier, commune française de la Haute-Loire
Roche-et-Raucourt, commune française de la Haute-Saône
Roche-la-Molière, commune française de la Loire
Roche-le-Peyroux, commune française de la Corrèze
Roche-lès-Clerval, commune française du Doubs
Roche-lez-Beaupré, commune française du Doubs
Roche-Saint-Secret-Béconne, commune française de la Drôme
Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers, commune française de la Haute-Saône

La Roche-Bernard, commune française du Morbihan
La Roche-Blanche, commune française de la Loire-Atlantique
La Roche-Blanche, commune française du Puy-de-Dôme
La Roche-Canillac, commune française de la Corrèze
La Roche-Chalais, commune française de la Dordogne
La Roche-Clermault, commune française d'Indre-et-Loire
La Roche-de-Glun, commune française de la Drôme
La Roche-de-Rame, commune française des Hautes-Alpes
La Roche-Derrien, commune française des Côtes-d'Armor
La Roche-des-Arnauds, commune française des Hautes-Alpes
La Roche-en-Brenil, commune française de la Côte-d'Or
La Roche-Guyon, commune française du Val-d'Oise
La Roche-l'Abeille, commune française de la Haute-Vienne
La Roche-Mabile, commune française de l'Orne
La Roche-Maurice, commune française du Finistère
La Roche-Morey, commune française de la Haute-Saône
La Roche-Noire, commune française du Puy-de-Dôme
La Roche-Posay, commune française de la Vienne
La Roche-Rigault, commune française de la Vienne
La Roche-sur-Foron, commune française de la Haute-Savoie
La Roche-sur-Grane, commune française de la Drôme
La Roche-sur-le-Buis, commune française de la Drôme
La Roche-sur-Yon, commune française de la Vendée
La Roche-Vanneau, commune française de la Côte-d'Or
La Roche-Vineuse, commune française de Saône-et-Loire

Roche, commune suisse du canton de Vaud
Roche-d'Or, commune suisse du canton du Jura